Gravina bezeichnet:
 Gravina in Puglia, eine Ortschaft in Apulien
 Gravina di Catania, eine Ortschaft auf Sizilien
 Gravina (Adelsgeschlecht), eine adelige Familie in Italien
 Orsini-Gravina, eine adelige Familie in Italien
 Gravina Island, eine Insel in Alaska
 Gravina (Fluss), einen Fluss in Italien
 Gravina (Wein), einen Wein aus Apulien

Gravina ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Dante Gravina, uruguayischer Schriftsteller
 Blandine Gravina (1863–1941), Tochter von Richard und Cosima Wagner Houston 
 Carla Gravina (* 1941), italienische Schauspielerin
 Cesare Gravina (1858–1954), italienisch-US-amerikanischer Schauspieler
 Domenico Benedetto Gravina (1807–1886), Benediktinermönch, italienischer Gelehrter der Natur- und Kunstgeschichte
 Domenico da Gravina (um 1300–nach 1350), italienischer Chronist
 Domenico Gravina (~1573–1643), italienischer katholischer Theologe 
 Federico Carlos Gravina (1756–1806), spanischer Admiral

 Gilbert Graf Gravina (1890–1972), deutscher Dirigent
 Giuseppe Maria Gravina (1702–1780), italienischer Jesuit
 Manfredi Gravina (1883–1932), italienischer Marineoffizier, Diplomat und Hoher Kommissar in der Freien Stadt Danzig (1929–1932)
 María Gravina (* 1939), uruguayische Schriftstellerin
 Monica Gravina (* 1959), italienische Schauspielerin
 Nicola Gravina (* 1935), brasilianischer Fußballspieler und Spielervermittler
 Pasquale Gravina (* 1970), italienischer Volleyballspieler
 Pietro Gravina (1749–1830), italienischer Kardinal
 Vanessa Gravina (* 1974), italienische Schauspielerin